Ви́льянди (, до 1919 года Феллин ()) — город и муниципалитет в Эстонии, административный центр уезда Вильяндимаа.

Седьмой по величине и по численности населения город страны. В городе находится железнодорожная станция Вильянди (линия Таллин — Вильянди).

География 
Расположен в южной части Эстонии, на северном берегу озера Вильянди. Расстояния: до Таллина — 161 км (на север), до Тарту — 81 км (на восток), до Пярну — 97 км (на запад), до Риги — 245 км (на юго-запад), до Санкт-Петербурга — 393 км (на северо-восток). Высота над уровнем моря — 56 метров.

История 
Древнейшие поселения в этой местности относятся к V в. до н. э. Эстонское поселение на месте Вильянди было основано не позднее эпохи викингов. По мнению сайта visitestonia.com, первое письменное упоминание относится к 1154 году, когда арабский географ Аль-Идриси впервые нанёс созвучный топоним на карту мира.

В XII веке появляется первое постоянное поселение. 21 сентября 1217 года происходит битва крестоносцев с эстами около Вильянди. В 1223 эти земли были окончательно завоёваны Орденом меченосцев. В 1224 году вместо деревянных укреплений здесь началось возведение каменной крепости Феллин, которая временами считалась мощнейшей на Балтике. На протяжении последующих 200 лет она всё время достраивалась и модернизировалась.

В 1283 году рижский архиепископ даровал окружающему крепость поселению Велин (Velyn) статус города.

В начале XIV века Феллин становится членом Ганзы и важным пунктом в торговле с Россией, что привело к процветанию города. В 1365 году город участвовал в подписании мира между Ганзой и Данией.

Во время Ливонской войны город и крепость Феллин были взяты русскими войсками и частично разрушены. Ещё большие разрушения произошли во время польско-шведской войны (1600—1611). После того как Феллин был взят поляками в 1602 году, от прежней мощи и великолепия города остались только несколько стен. В XVII веке, находясь под шведским господством, Феллин был лишён статуса города.

В 1783 году императрица Екатерина II вернула этот статус и сделала Феллин центром уезда. С ростом экономического и политического влияния возрастало и население города.

В 1950—1991 годах Вильянди был центром Вильяндиского района Эстонской ССР.

Город входит в Ганзейский союз Нового времени и в 2015 году принимал у себя фестиваль «Ганзейские дни Нового времени».

Достопримечательности 
 Замок Феллин — построен в XIII веке; функционально разделён на северную, южную и восточную части. В замке есть зал для собраний (капитула), двухнефная башня, помещение архива, спальня и жилые помещения командора, трапезная, кухня, галерея, конюшни, жилища для слуг, складские помещения, колодец глубиной 26 метров.
 Городская Ратуша — построена в 1820 году, реконструирована в 1931 архитектором Йоханнесом Фуксом и инженером Эрихом Оттингом в стиле эстонского функционализма.
 Церковь святого Иоанна — построена во второй половине 17-го века.
 Старейший деревянный жилой дом в городе, чья постройка датируется 1790-м годом, находится по адресу Laidoneri Plats 3. Здание признано национальным культурным наследием.
 Здание городского суда — построено в 1895 году в стиле неоренессанса.
 Церковь святого Павла — построена в 1866 году архитектором Маттиасом фон Холстом в стиле неоготика. В церкви имеется орган и мемориальный камень, посвященный погибшим при кораблекрушении парома «Эстония».
 Водонапорная башня Вильянди — построена в 1911 году в центре города, высота достигает 30 метров. В настоящее время используется как музей с экспозицией по истории города.
 Мыза Вильянди — бывшее поместье баронов фон унгерн Штернбергов, построено в 1880 году архитектором Робертом Пфлугом. В настоящее время в здании располагается эстонский культурный центр традиционной музыки.

Города-побратимы 

 : Аренсбург
 : Валмиера
 : Кретинга
 : Порвоо
 : Тернополь
 : Хернёсанд
 : Эслёв
 :

Известные уроженцы и жители 

 Дёрбек, Франц Бурхард (1799—1835) — художник-график и карикатурист, родился и умер в Вильянди.
 Кизерицкий, Гангольф Егорович (Рейнгольд Густав Гангольф) (1847—1903) — археолог, хранитель древностей Императорского Эрмитажа, уроженец города.  
 Иван Иванович Грен () — в годы Великой Отечественной войны начальник артиллерии морской обороны Ленинграда, затем начальник артиллерии Балтийского флота, уроженец города.
 Йозеф Гренберг (Joseph Groenberg, 1802—186?) — магистр философии, уроженец Феллина и выпускник городской гимназии, преподавал в 1828—1834 гг. в Харьковском университете.
 Яак Йоала — эстрадный певец, уроженец города.
 Рагнар Клаван — капитан национальной футбольной сборной, уроженец города.
 Калью Комиссаров — народный артист Эстонской ССР (1987), лауреат Государственной премии Эстонской ССР (1987), умер в Вильянди.
 Арво Раймо (1940—2015) — артист театра и кино. Заслуженный артист Эстонской ССР (1986), уроженец города.
 Алекс Cатс (1914—1992) — советский и эстонский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист Эстонской ССР, умер в Вильянди.
  Тоомас Тонду (1888–1928) – эстонский драматический актёр и режиссёр, уроженец города.

См. также 
 Сражение при Вильянди
 Академия культуры Вильянди Тартуского университета
 Стрельба в школе Паалалинна

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Эстонии

Переименованные населённые пункты Эстонии